L'UFR informatique et électronique ou ISTIC est une université française, composante de l'Université de Rennes I située sur le campus de Beaulieu à Rennes.

La recherche à l'ISTIC se fait principalement au sein de l'IETR (Institut d'Électronique et de Télécommunications de Rennes), l'IRISA (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires) et le LTSI (Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image).

Histoire 
En 1968, l'Université de Rennes 1 et l'INSA de Rennes s'associent pour créer sur le campus de Beaulieu, dans leurs établissements respectifs, des filières d'enseignement supérieur en informatique. La filière Licence / Maîtrise / DEA en informatique est ainsi créée au sein de l'Université qui la met sous la responsabilité d'une unité d'enseignement et de recherche (UER) dite de mathématiques et d'informatique. En même temps, se met en place un laboratoire de recherche en systèmes et langages.

En 1975, le laboratoire est reconnu comme laboratoire associé au CNRS, LA 227, et prend le nom d'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA).

10 ans plus tard, en 1985, les enseignants d'informatique et les enseignants de mathématiques de l'Université de Rennes 1 se séparent. Deux composantes spécialisées voient le jour au sein de l'Université. Le regroupement des informaticiens se fait dans l'IFSIC.

Comme autres dates marquantes, on peut citer :

 1973 : création de la MIAGE
 1982 : création du DESS ISA
 1982 : création du DESS CCI
 1991 : création du Diplôme d'ingénieur de l'IFSIC
 1995 : création de l'IUP MIAGE
 1996 : création du DRT
 1997 : création du diplôme d'université (DU) Génie Logiciel
 2001 : création du DESS MITIC
 2002 : création du MIT (Magistère Informatique et Télécommunications) par l'ENS Cachan, en partenariat avec l'IFSIC
 2004 : passage au LMD (transformation de la maîtrise et des DESS ou DEA en un Master d'informatique à deux finalités, dites professionnelle et de recherche)
 2005 : création de la spécialité SSI du Master professionnel en informatique
 2006 : transformation de l'IUP MIAGE en la spécialité MIAGE du Master professionnel en informatique
 2009 : le Diplôme d'ingénieur quitte l'IFSIC et rejoint l'ESIR
 2010 : L'IFSIC est renommée en ISTIC et devient une unité de formation et de recherche

L'IFSIC adhère à la technopole Rennes Atalante, à l'association Pasc@line, à la CDGEB, à la CDEFI et au CEFI.

Diplômes préparés 
 Diplôme d'ingénieur de l'IFSIC – recrutement à Bac+2 après une prépa, une  de Licence ou un DUT (jusqu'en 2009)

 Licence Informatique
 Master professionnel Informatique – 5 spécialités
 Spécialité IR (Ingénierie des réseaux)
 Spécialité GL (Génie logiciel)
 Spécialité MITIC (Méthodes Informatiques et Technologies de l'Information de la Communication)
 Spécialité SSI (Sécurité des Systèmes d'Information) 
 Spécialité CCI (Compétence Complémentaire en Informatique)

 Master professionnel MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises)

 Master Recherche Informatique
 Logiciels enfouis à base de composants 
 Réseaux et systèmes répartis 
 Sécurité des contenus et des infrastructures informatiques 
 Des données aux connaissances : apprentissage, modélisation et indexation des contenus multimédias et des données symboliques 
 Images et interactions 

 Magistère Informatique et Télécommunications

Le cycle Licence - Master - Doctorat 

Les deux premières années de la Licence d'informatique de l'ISTIC se préparent dans les portails MIPE et PCGI de l'université de Rennes 1.  Ces portails consistent en le regroupement de plusieurs mentions de Licence afin de mutualiser des enseignements et de permettre une spécialisation progressive des étudiants.  L'offre de l'ISTIC en informatique consiste en de la programmation, un peu de système et de génie logiciel, les premiers outils formels pour l'informatique, et des éléments de calculabilité.

La troisième année se prépare entièrement à l'ISTIC.  L'enseignement y comporte de la programmation, de l'architecture des machines et des systèmes d'exploitation, de l'algorithmique, de la compilation, des bases de données et l'approfondissement des outils formels.
La Licence d'informatique comporte également un parcours MIAGE où l'enseignement de l'informatique est moins approfondi mais l'offre de formation comporte de la gestion et de l'économie.

La première année du Master d'informatique comporte aussi un parcours MIAGE.  Le parcours informatique comporte du génie logiciel, du système, de la compilation, et un enseignement en réseau.  Des options présentent des formalismes nouveaux et des domaines d'application.  Le parcours MIAGE se concentre sur le génie logiciel et les systèmes d'information, et approfondit l'économie et la gestion des entreprises.

La deuxième année du Master d'informatique comporte 5 spécialités à finalité professionnelle qui partagent les enseignements de professionnalisation et quelques enseignements scientifiques.  Les 5 spécialités prévoient un stage de fin d'étude de 6 mois.  La deuxième année comporte aussi 4 spécialités à finalité recherche qui font partie d'un Master de recherche en informatique cohabilité par l'ensemble des établissements de l'Académie de Rennes qui ont une activité de recherche en informatique.

Une  professionnelle est la spécialité Compétence complémentaire en informatique.  Elle accueille des étudiants qui ont fait des études initiales dans une autre discipline que l'informatique et qui souhaitent compléter leur compétence initiale par une compétence en informatique ou qui souhaitent tout simplement se reconvertir.  Pour des raisons réglementaires, cette spécialité n'est pas rattachée au Master d'informatique, mais seulement aux mentions de Master scientifique de l'université de Rennes 1.

La  de Licence et la  de Master peuvent se préparer dans le cadre du MIT en cohabilitation avec l'école normale supérieure de Rennes.  Il s'agit d'une formation à la recherche en informatique et télécommunication qui s'appuie sur le parcours informatique standard, mais le complète par des modules spécifiques.  L'objectif est d'offrir un parcours pré-doctoral à des étudiants qui en manifestent très tôt l'envie.

L'ancien diplôme d'ingénieur de l'IFSIC 
Le diplôme d'ingénieur de l'IFSIC était la formation d'ingénieur délivrée par l'IFSIC et l'Université de Rennes I jusqu'en 2009, reconnue par la commission des titres d'ingénieurs.

Créée en 1991 à Rennes (Ille-et-Vilaine), le Diplôme d'ingénieur de l'IFSIC proposait une spécialisation dans quatre options : 
 Langages et systèmes informatiques (LSI) ;
 Architecture des systèmes informatiques (ARC) ;
 Traitement du signal et télécommunications (TST) ;
 Imagerie numérique (INC).

Outre les outils mathématiques nécessaires à tout ingénieur, la première année proposait un tronc commun en informatique et en électronique. La spécialisation intervenait en deuxième année, où l'étudiant était amené à choisir une des quatre options. Le programme de chacune des filières était très différent, et la forte spécialisation permet de suivre des cours sur des sujets très pointus, notamment grâce à la présence d'enseignants-chercheurs de l'IRISA. Certains enseignements de la filière TST étaient assurés par des enseignants-chercheurs de l'IETR et du LTSI.

Le recrutement se faisait sur dossier à niveau Bac+2 (L2 mathématiques/informatique/physique, IUT GEII ou informatique) ou par l'intermédiaire du concours Archimède destiné aux élèves sortant de classes préparatoires scientifiques.

Une entrée sur dossier en  était possible pour les personnes détentrices d'une première année de Master électronique, informatique ou physique (Bac+4).

Depuis la rentrée 2006, un cycle préparatoire aux écoles d'ingénieurs étaitdisponible, qui permettait soit un accès commun au cycle ingénieur de l'IFSIC ou de l'ENSSAT, ou soit une préparation aux concours communs polytechniques.

En , le diplôme d'ingénieur en informatique et communication quitte l'IFSIC pour se greffer à la nouvelle École supérieure d'ingénieurs de Rennes.

Notes

Voir aussi 
 Études supérieures
 Université Rennes 1
 ESIR

Liens externes 
 Site officiel de l'UFR

Enseignement supérieur à Rennes
Études d'informatique en France
Institut ou école faisant partie d'une université
Organisme fondé en 1985
Université Rennes-I